Warkworth, dans le Northumberland, en Angleterre ;
 Warkworth, en Nouvelle-Zélande ;
 , en Ontario, au Canada.